

Toponymes

Angleterre 
 Preston, village situé dans le Gloucestershire ;
 Preston, village situé dans le Kent ;
 Preston, ville du Lancashire ;
 Cité de Preston, district du Lancashire ;
 la circonscription électorale de Preston, dans le Lancashire ;
 Preston, village du Hertfordshire ;
 Preston, village du Rutland.

États-Unis 
 Preston, ville du Connecticut ;
 Preston, ville de Géorgie ;
 Preston, ville de l’Idaho ;
 Preston, ville de l’Iowa ;
 Preston, ville située au Kansas ;
 Preston, ville située dans le Maryland ;
 Preston, ville du Minnesota ;
 Preston, une ville du Missouri ;
 Preston, census-designated place située dans le Nevada ;
 Preston, une ville de l'État de New York ;
 Preston, une census-designated place située en Oklahoma ;
 Preston, une census-designated place du Texas ;
 .

Australie 

 Preston est un quartier au nord-est du centre-ville de Melbourne en Australie

Canada 

 Preston, localité de Nouvelle-Écosse
 Lac Preston (Laurentides), municipalité La Minerve (Québec), Les Laurentides, MRC de Papineau (municipalité régionale de comté), région administrative de Outaouais, au Québec
 Rivière Preston (Laurentides), municipalité de Duhamel (Québec), MRC de Papineau (municipalité régionale de comté), région administrative de Outaouais, au Québec
 Barrage Preston, municipalité de Duhamel (Québec), MRC de Papineau (municipalité régionale de comté), région administrative de Outaouais, au Québec
 Forêt ancienne du Lac-Preston, municipalité La Minerve (Québec), Les Laurentides, MRC de Papineau (municipalité régionale de comté), région administrative de Outaouais, au Québec

Patronyme 

 Andrej Preston (1986-), entrepreneur internet slovène ;
 Billy Preston (1946-2006), pianiste, chanteur et acteur américain ;
 Carrie Preston (1967-), actrice, réalisatrice, productrice et monteuse américaine ;
 Chanel Preston (1985-), actrice pornographique américaine ;
 Cynthia Preston (1968-), actrice canadienne ;
 Diana Preston (1952-), écrivaine britannique ; 
 Don Preston (né en 1932), musicien américain ;
 Douglas Preston (1956-), auteur américain ;
 Francis Preston Blair, Jr. (1821–1875), politicien américain et général de l'Armée de l'Union ;
 George Dawson Preston (1893-1972), physicien britannique ;
 Jason Preston (1999-), joueur américain de basket-ball ;
 Jenico Preston ( vicomte Gormanston) (1914-1940), militaire et noble britannique ;
 Jimmy Preston (1913-1984), chanteur, chef d'orchestre et saxophoniste de rock américain et de rhythm and blues ;
  (1939-2011), chanteur américain ;
 Joe Preston (1955-), restaurateur et homme politique canadien ;
 John Preston (1953-), journaliste et romancier anglais ;
 Kelly Preston (1962-2020), actrice américaine ;
 Lewis T. Preston (1926-1995), président du groupe de la Banque mondiale de 1991 à 1995
 Margaret Preston (1875–1963), peintre moderniste australien ;
 Nick Preston (1958-), joueur de rugby à XV anglais ; 
 Paul Preston (1946-), historien britannique ;
 Rebecca Preston (1979-), triathlète australienne ;
 Richard Preston (1954-), écrivain américain ;
  ;
 Samuel Preston (1982-), chanteur britannique ;
 Simon Preston (1938-2022), organiste, claveciniste et chef de chœur britannique ;
 Steve Preston (1960-), homme politique américain ;
 William Preston (1742-1818), écrivain et franc-maçon écossais ;

Personnages de fiction 
 Preston, chien dans le film d'animation Rasé de près (1995) ;
 Preston Burke, personnage de Grey's Anatomy joué par Isaiah Washington.
 Preston, personnage de Lou, la bande dessinée publiée par Julien Neel.
 Preston, personnage du film Super 8, interprété par Zach Mills
Homonymie de localités
Homonymie de patronyme
Patronyme anglais